Третий сезон телесериала Прослушка впервые вышел в эфир в США на телеканале HBO в 2004 году, с 19 сентября по 19 декабря.

Эпизоды

Примечания 

Сезоны телесериала «Прослушка»
Телесезоны США 2004 года